Калантырь:
 Калантырь — бывшее село в Локтевском районе Алтайского края
 Калантырь (доспех) — доспех из крупных металлических или кожаных пластин
 Калантырь (река) — река в Новоаненском районе Молдавии
 Калантырь — фамилия